Hülsbeck steht für:
 Hülsbeck (Wuppertal), eine Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Hülsbeck ist der Familienname folgender Personen: 
 Chris Hülsbeck (* 1968), deutscher Musiker